Belliveaus Cove – miejscowość (community) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja;
 Belliveaus Cove – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja;
 Belliveaus Cove – dawna nazwa zatoki Anse des LeBlanc w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja.